Kirpitxni (Timaixovsk), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kirpitxni (Alekséievskaia), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kirpitxni (Prikubanski), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia